Ministero del petrolio – ministero dell'Egitto
Ministero del petrolio – ministero dell'Iran